inwazja – zbrojne wtargnięcie nieprzyjacielskich wojsk na terytorium innego państwa.
 inwazja – jeden z podstawowych procesów ekologicznych
 Inwazja – amerykański serial telewizyjny o tematyce science fiction z 2005
 Inwazja – amerykański thriller science fiction z 2007

Zobacz też 
 Inwazja barbarzyńców – kanadyjski film z 2003
 Inwazja jaszczurów – satyryczna powieść fantastyczno-naukowa Karela Čapka
 Inwazja mocy – plenerowa akcja promocyjna organizowana od 1995 do 2000 przez RMF FM
 Inwazja morza – powieść Juliusza Verne'a